Sven Sandström kan avse bland andra:

 Sven Sandström (urmakare) (1904–1997), urmakare i Borensberg
 Sven Sandström (konsthistoriker) (född 1927), svensk konsthistoriker och kunskapsteoretiker
 Sven Sandström (arkitekt) 
 Sven-David Sandström (1942–2019), svensk tonsättare och professor